Pedriza hace referencia a varios artículos:

Meteorología 
 Granizo, fenómeno meteorológico.

Lugares en España
La Pedriza, formación geológica en el noroeste de la Comunidad de Madrid;
Pedrizas, caserío del municipio de Moraleja, provincia de Cáceres, en Extremadura;
Las Pedrizas (barrio), en el distrito de Churriana de la ciudad andaluza de Málaga.
Autopista de las Pedrizas, llamada popularmente Autopista del Guadalmedina o  de Málaga;
Puerto de Las Pedrizas, puerto de montaña de la Cordillera Penibética, en el término municipal de Antequera